Many a Slip – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 Many a Slip – film del 1917 diretto da George W. Terwilliger
 Many a Slip – film del 1918 diretto da Al Christie 
 Many a Slip – film del 1920 diretto da Eric Harrison
 Many a Slip – film del 1927 diretto da Charles R. Bowers e Harold L. Muller
 Many a Slip – film del 1931 diretto da Vin Moore